Михаил Бунин:
 Бунин, Михаил Самойлович (1899—1974) — советский архитектор, автор книг о мостах и набережных Санкт-Петербурга.
 Бунин, Михаил Станиславович (род. 1954) — доктор сельскохозяйственных наук, профессор.